Разгильдеев — фамилия.

Известные носители:
 Разгильдеев, Александр Евграфович (1818—1895) — архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Разгильдеев, Вадим Петрович (1871—1929) — генерал-майор, Георгиевский кавалер.
 Разгильдеев, Пётр Анемподистович (1833—1900) — генерал от инфантерии, Георгиевский кавалер.